В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Респу́блике Ки́пр значится 3 наименования (на 2010 год), это составляет  от общего числа ( на  год). Все объекты включены в список по культурным критериям. Кроме этого, по состоянию на 2017 год, 11 объектов на территории Кипра находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Республика Кипр ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 14 августа 1975 года. Первый объект, находящийся на территории Кипра был занесен в список в 1980 году на 4-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в хронологическом порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Кипра в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

 Географическое расположение объектов

См. также 
 Всемирное наследие
 ЮНЕСКО

Примечания

Ссылки 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на Кипре 
 Каталог ссылок Всемирному наследию на Кипре 

Наследие
Кипр